Франси́ско Ферна́ндес Родри́гес (; ), также известный как Галье́го — испанский футболист, выступавший на позиции центрального защитника. Чемпион Европы 1964 года, участник чемпионата мира 1966 года в составе сборной Испании.

Франсиско Гальего является воспитанником футбольного клуба «Севилья», где начал и закончил свою карьеру игрока. Однако наибольшую известность получил благодаря выступлениям за «Барселону». В её составе он становился чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании, а также выигрывал Кубок ярмарок.

Биография

Клубная карьера 
Франсиско Фернандес Родригес стал игроком молодёжной академии «Севильи» в 14 лет. В основном составе «Севильи» он дебютировал в 17-летнем возрасте 15 октября 1961 года в матче Примеры против «Осасуны». В сезоне 1961/62 он провёл четыре матча за андалусийскую команду. Для своей спортивной карьеры Франсиско выбрал псевдоним Гальего (в переводе — «Галисиец»), поскольку именно под такой фамилией выступали его отец и дед.

В 1962 году с молодёжной командой «Севильи» стал обладателем Кубка генералиссимуса в своей возрастной категории, обыграв в финале «Атлетик» (Бильбао) 2:0, после чего стал постепенно закрепляться во взрослом составе своего клуба.

В 1965 году Гальего приобрела «Барселона» за 8 млн песет, где на 10 сезонов стал игроком основного состава. С «Барселоной» защитник в 1968 и 1971 годах выигрывал Кубок генералиссимуса, а в 1974 году единственный раз в карьере стал чемпионом Испании. Кроме того, Гальего помог «сине-гранатовым» завоевать два еврокубка. В сезоне 1965/66 «Барселона» выиграла Кубок ярмарок, а в 1971 году победила в Суперфинале Кубка ярмарок, в котором встречались первый и последний победители этого трофея — «Барселона» и «Лидс Юнайтед».

В 1975 году, когда Гальего исполнился 31 год, он вернулся в «Севилью», которая только что вернулась в Примеру. Гальего отдал родной команде ещё четыре года. 30 августа 1979 игра на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» «Севилья» и «Барселона» сыграли друг с другом в прощальном матче Пако Гальего. Впрочем, по просьбе Мигеля Муньоса в сезоне 1979/80 Гальего сыграл ещё три матча за «Севилью» в чемпионате Испании, после чего окончательно завершил карьеру профессионального футболиста. Ещё один сезон Франсиско Гальего отыграл в третьем дивизионе за любительскую команду «Алькала».

Выступления за сборную 
В 1964 году Пако Гальего был вызван в состав сборной Испании на чемпионат Европы, который в итоге его команда выиграла. Гальего не сыграл на турнире ни одного матча, но также считается чемпионом Европы. Лишь через два года он дебютировал за «красную фурию», причём случилось это сразу же на чемпионате мира в Англии. 13 июля 1966 года Испания проиграла Аргентине в Бирмингеме со счётом 1:2. В итоге испанцы не сумели выйти из группы, но Гальего провёл все три матча своей команды. Последний матч в красной футболке Гальего провёл в Малаге 21 февраля 1973 года. В рамках отборочного турнира к чемпионату мира 1974 сборная Испании обыграла Грецию со счётом 3:1. Всего за национальную сборную Пако Гальего провёл 36 матчей, в 18 из них Испания выиграла, в восьми — проиграла, и 10 раза сыграла вничью.

В 1968 и 1973 годах Франсиско Гальего также провёл два товарищеских матча за сборную Каталонии.

Титулы и достижения 
  Чемпион Испании (1): 1973/74
  Обладатель Кубка Испании (2): 1967/68, 1970/71
 Обладатель Кубка ярмарок (2): 1965/66, 1971
 Чемпион Европы (1): 1964

Статистика выступлений

Клубная карьера

Матчи за сборную Испании

Примечания

Литература

Ссылки 
 Статистика за национальную сборную
 Профиль игрока «Барселоны» 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Севилья»